Еркер Улоф Порат (; 23 октября 1921 года,  — 21 января 2016 года, Лунд) — шведский биохимик, изобретатель ряда хроматографических методов, в частности, ионообменной, аффинной, и эксклюзионной хроматографии.

Биография 
Учился в Уппсальском университете и закончил его в 1950 году со степенью лиценциата в органической химии, проведя исследование под руководством Арне Фредга. Выиграв стипендию в Институте раковых исследований в Гейдельберге, присоединился к биохимической исследовательской группе Арне Тиселиуса. В 1951—1952 годах стажировался по рекомендации Тиселиуса в лаборатории гормональных исследований в Калифорнийском университете в Беркли под руководством профессора . После возвращения в Уппсалу, занимался разработкой методов зонального электрофореза и ионообменной хроматографии для очистки гормонов.

Получил докторскую степень (PhD) в Уппсале в 1957 году, защитив диссертацию на тему «Зональный электрофорез на колоннах и адсорбционная хроматография на ионных производных целлюлозы как методы фракционирования пептидов и белков: на примере исследования гормонов задней доли гипофиза» ().

Наиболее известная разработка Еркера Пората, сделанная им совместно с  — гель-фильтрационная/эксклюзионная хроматография и стационарная фаза для неё .

С 1969 по 1988 год был профессором в Уппсальском университете.

Премии и другие знаки признания научных заслуг 
Вклад Еркера Пората в биохимию был удостоен ряда научных премий.

В 1959 году он был удостоен  от Гётеборгского университета.

В 1963 году был награждён премией Аррениуса от Шведского химического общества (совместно с Пером Флодином), а в 1988 получил от него же медаль Брора Холмберга.

Дважды был награждён Большой золотой медалью (stora guldmedaljen)  — за разработку метода гель-фильтрации и сшитого декстрана (в 1968 году, совместно с Пером Флодином) и по совокупности заслуг в биохимии, особенно в методах разделения (в 1987 году).

В 1976 году был удостоен премии им. Йохана Бьёркена от Уппсальского университета, в 1979 — премии Ф. Г. Хопкинса и Хроматографической медали им. М. С. Цвета (совместно с Пером Флодином), в 1992 — премии Э. К. Фернстрома от Лундского университета («за новаторские работы в разработке методов разделения, имеющие фундаментальную значимость для современной биомедицины»), в 2002 — медали Улофа Рудбека, в 2009 — премии Тиселиуса.

Членство в академиях 
В 1971 году он был избран членом , а затем Шведской королевской академии наук. С 1982 года он также был иностранным членом АН СССР / РАН.

Примечания

Дополнительные ссылки и литература 
 
 

Биохимики Швеции
Выпускники Уппсальского университета
Преподаватели Уппсальского университета
Члены Шведской королевской академии инженерных наук
Члены Шведской королевской академии наук
Иностранные члены АН СССР
Иностранные члены РАН
Почётные доктора Уппсальского университета